Сминица или Смилица или Смила или Змийница или Серски Боздаг или Малък Боздаг (, Меникио, катаревуса: Μενίκιον, Меникион, стари форми Μποζ Όρος, Μενοίκιον Όρος, както и Μπουζ Νταγ и Μπόζ Ντάγ за северния дял) е планина в северната част на Гърция. Планината е разположена в Егейска Македония и по нея минава границата между демите Сяр и Просечен.

Имена 

Според Йордан Н. Иванов името Сминица произхожда от името на растението смин, (Helichrysum arenarium) и топонимична наставка. Формата Смила според него не е известна в местните говори. Петър Коледаров нарича връзка на името със смолените, но според Иванов това е неоснователно. Обликът Змийница се среща във Веркович, Кънчов и във всички карти и изследвания. Той е продукт на народна етимология и се свързва със змия.

Най-високият ѝ връх е Карагьоз гьол - 1963 m. Традиционното, старо име на върха е Карагьоз гьол по името на едноименната местност под върха. Произлиза от Karagöz, черноок, вид риба и göl, блато, езеро. Гръцкото име на върха Мавромата (Μαυρομμάτα)  е превод на турското - черни очи. По време на българското управление в Сярско през 40-те години на XX век, върхът е преименуван на Варовитец. Името произхожда от прилагателното варовит от вар, както в околните села наричат камъка бигор и топонимична наставка -ец. 

Според гръцки сведения името Меникио е средновековно - Όρος Μενοικεύς или Όρος του Μενοικέως.

Географска характеристика

Положение, граници, големина 
Планинският комплекс е разположен в източната част на Сярско, югозападно от едноименния град Сяр (Серес), на границата с Драмско. Разпростира се на юг от планината Шарлия (Врондос, Ляля), от
която е разделена от проход на 1000 m, откъдето започват противоположните потоци Карвунорема и Дяволската река (Дяволо рема). Според Йордан Н. Иванов границата между Шарлия (Черна гора) и Сминица е на седловината Узунджата (Узунджето) на юг от Бабина гора, откъдето на североизток тръгва Узундере, на югозапад притокът на Бродската река Углис. Отделен е от планинския масив Щудер (Агиос Павлос) от Калапотския проход (860 m) и долината на река Панега (Ангитис). Състои се от три основни дяла: северен Карагьоз гьол или Боздаг, централен Копаница (Поликорфос) и южен Сминица, който дава името на цялата планина.

Геоложки строеж 
Почти цялата планина е изградена от шисти и мрамори. В ниските части има песъчливи терциерни наслаги и наносни конуси.  Характерни за планината са множеството долини и оврази, които съществуват на голяма надморска височина в централния му дял.

Флора и фауна 
Планината над 1200-1400 m надморска височина е обезлесена, гола и представлява една от най-пустинните планини на Балканския полуостров. Планината с обширната си дъбова гора е част от мрежата от защитени територии Натура 2000 (1260004) и е определена като орнитологично важно място (019). Също така и долината на Дяволската река, в която е Серският манастир „Свети Йоан Предтеча“ е част от Натура 2000 (1260009).

Върхове

Туризъм 
Изкачването до върха може да стане от селището Карлъково (Микрополи, 300 m), като се мине покрай два заслона (8+8 места за спане) на 820 m, през платото Света Богородица Кастаниотиса на 1070 m, през горската служба в местността Авхенас за около 4-5 часа. Изкачването може да стане и от Серския манастир (300 m) за около 4 часа.

Външни препратки 
 Галерия със снимки от Сминица

Бележки 

Планини в Гърция
Дем Зиляхово
Дем Сяр
Дем Просечен
Натура 2000 в Гърция
Орнитологично важни места в Гърция